Shuanglong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuanglongchang, ort, Guizhou, 
 Shuanglong (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Shuanglong (socken i Kina, Henan), 
 Shuanglong (socken i Kina, Sichuan), 
 Shuanglong Jiedao, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar